Оминэ — священная гора учения сюгэндо в Японии, является частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в горах Кии.
 (11152) Оминэ — астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса.